Anna Szymańska – calciatrice polacca, portiere
 Krystyna Szymańska-Lara – ex cestista polacca
 Maria Szymańska – ex cestista polacca